Cicero kan henvise til flere artikler:

 Marcus Tullius Cicero (106 f.Kr.–43 f.Kr.) – romersk politiker og retoriker, kendt som "Cicero"
 Quintus Tullius Cicero – romersk politiker, yngre bror til ovenstående
 Cicero (Illinois) - forstad til Chicago i Illinois, USA
 Cicero (måleenhed) – en skriftstørrelse i typografi på ⅙ at en fransk tomme, sv.t 12 franske punkter (Didots punkt)
 Forlaget Cicero - Dansk forlag